Рузаново — название населённых пунктов в России:

 Рузаново — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Рузаново — село в Спасском районе Пензенской области.